Ridesharing steht für:

Mitfahrdienste
Ride-Hailing oder Rideselling, taxi-ähnliche Fahrdienste
On-Demand-Ridesharing, siehe Ridepooling
 Vermittlung gemeinsamer Satellitenstarts auf einer Rakete; siehe Rideshare